Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Łukowicz – polski aktor i przedsiębiorca teatralny
 Jerzy Łukowicz – polski pianista, kameralista, profesor sztuk muzycznych
 Stefan Łukowicz – polski działacz niepodległościowy